Claro hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Claro (geografía), zona despejada de un bosque.

Lugares 
 Claro (Tesino), comuna suiza del cantón del Tesino.
 Monte Claro, uno de los sectores que forman la ciudad de Cabimas, en el estado venezolano de Zulia.

Empresas 
 Diario Claro, periódico español que se publicó desde el 8 de abril hasta el 6 de agosto de 1991.
 Grupo Claro, conglomerado de empresas propiedad del empresario chileno Ricardo Claro.

Telecomunicaciones 
 Claro, empresa de servicios de comunicaciones que pertenece a la compañía mexicana América Móvil, matriz de las siguientes:
 Claro (Argentina), filial en Argentina.
 Claro (Chile), filial en Chile.
 Claro (Colombia), filial en Colombia.
Claro (Paraguay), filial en Paraguay.
 Claro (Perú), filial en Perú.
 Claro (República Dominicana), filial en República Dominicana.
 Claro Ecuador, filial en Ecuador.
 Claro TV, servicio de televisión restringida.
Claro Video, servicio de transmisión en línea.

Personas 
 Claro de Vienne o San Claro, religioso francés.
 Claro Abánades López, abogado, historiador, investigador y cronista español.
 Claro Cornelio Dassen, matemático y educador argentino.
 Claro M. Recto, político y escritor filipino.
 Benjamín Claro Velasco, abogado y político chileno.
 Emilio Claro Cruz, abogado y político chileno.
 José Luis Claro y Cruz, bombero chileno y uno de los fundadores del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
 Luis Claro Solar, abogado, político y jurista chileno.
 Miguel Claro, médico y sacerdote chileno.
 Jorge Claro, ingeniero y dirigente de fútbol chileno.
 Ricardo Claro Valdés, empresario chileno.
 Sebastián Claro, académico e investigador chileno.

Otros usos
 Se dice que es claro un color que tiene mucha luminosidad. Esta cualidad suele ser denominada claridad.